Gayella — название, которое может относиться к различным родам организмов:
  — действительное название рода насекомых семейства цветочных ос,
  — синоним названия рода растений  семейства Сапотовые.